Hillside ist der Name mehrerer

Orte in Australien:
 Hillside (Victoria)
 Hillside (Western Australia)

in Kanada:
 Hillside (Nova Scotia)

in Simbabwe:
 Hillside (Mashonaland East)
 Hillside (Matabeleland North)

in Südafrika:
 Hillside (KwaZulu-Natal)

im Vereinigten Königreich:
 Hillside (Angus), Schottland
 Hillside (Merseyside), Vorort von Southport
 Hillside (Shetland), Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Hillside (Arizona)
 Hillside (Colorado)
 Hillside (Illinois)
 Hillside (Indiana)
 Hillside (Iowa)
 Hillside (Lassen County, Kalifornien)
 Hillside (Madera County, Kalifornien)
 Hillside (Kentucky)
 Hillside (Maine)
 Hillside (Maryland)
 Hillside (Montana)
 Hillside (New Jersey)
 Hillside (New York)
 Hillside (Oregon)
 Hillside (Pennsylvania)
 Hillside (South Carolina)
 Hillside (South Dakota)
 Hillside (Wisconsin), im Dane County

Sonstiges:
 Hillside (Massachusetts), im NRHP eingetragenes Haus in Plymouth
 Hillside Festival, Sommerfestival in Ontario, Kanada
 Für die schottische Whiskymarke siehe Glenesk